Nickerson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nickerson Township (Minnesota)
 Nickerson Township (Nebraska)